Tibor Galambos ist der Name folgender Personen:

* Tibor Galambos (Tänzer) (* 1931), ungarischer Tänzer, Choreograf und Filmemacher
 Tibor Galambos (Leichtathlet) (* 1991), ungarischer Leichtathlet